Иван Максимовић може да се односи на:

 Иван Максимовић (економиста) (1924—2007), економиста, академик САНУ
 Иван Максимовић (гитариста) (1962—2019), гитариста